Jody David Campbell Boyer (ur. 4 marca 1958) – amerykański piłkarz wodny, zdobywca srebrnego medalu Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles i Igrzysk Olimpijskich w Seulu.

Amerykańscy medaliści olimpijscy
Amerykańscy piłkarze wodni
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1984
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1988
Urodzeni w 1958